Матип () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Матип, Бенжамен (1932—2017) — камерунский прозаик.
 Матип, Жоэль (род. 1991) — камерунский футболист, который родился и живёт в Германии.
 Матип, Марвин (род. 1985) — камерунский футболист, защитник клуба «Ингольштадт 04» и сборной Камеруна.